Orix steht für:
 Orix (Automarke), ehemalige spanische Automarke
 Orix Buffaloes, japanische Baseballmannschaft

ORIX steht für:
 ORIX, japanisches Unternehmen